Анні Ондра (чеськ. Anny Ondra, ім'я при народженні — Анна Софія Ондракова чеськ. Anna Sophie Ondráková) — чеська кіноакторка.
 Якуб Ондра (чеськ. Jakub Ondra; 7 вересня 1994, Прага) — чеський співак, автор текстів та композитор. 
 Сент-Ондра () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ізер.
 Ондра Лисогірський, Ондра (Ундра) Лисогірський (Óndra Łysohorsky, справжнє ім'я Ервін Гой, чес. Ervín Goj; 6 червня 1905, Фрідек-Містек - 19 грудня 1989, Братислава) - письменник.